Chantal Versluis - een Nederlands softbalster
Johan Versluis - een Nederlands voetballer
Mia Versluis - een voormalig Nederlands comapatiente die onderwerp van discussie werd

Zie ook
Versluys (doorverwijspagina)